«Сказка про темноту» — драматический фильм режиссёра Николая Хомерики, снятый в 2009 году во Владивостоке.

Фильм показывался на международных (участник программы «Особый взгляд» 62-го Каннского международного кинофестиваля 2009) и российских кинофестивалях («Кинотавр-2009» — Приз за лучшую мужскую роль Борису Каморзину).

Сюжет 

Сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних Ангелина живёт во Владивостоке на берегу Японского моря. На улицах ночью и днём молодые, красивые, энергичные мужчины и женщины заняты одной заботой: знакомиться, флиртовать, влюбляться. Геля же совершенно одинока. Она не обращала внимания на своё одиночество, питая сердце теплом от своей работы — по работе Ангелина много общается с трудными детьми, старается быть с ними ласковой, нежной, родной и упивается их восхищением.

Но однажды маленький мальчик-подопечный простодушно говорит Геле, что она «сухая старая пиздюлина». Это момент истины для героини, слова мальчика — словно вызов для неё, и она решает стать другой. Решает порвать со своим одиночеством.

В ролях 
 Алиса Хазанова — Геля
 Борис Каморзин — Димыч
 Юрий Сафаров — Баграт

Примечания

Источники

Ссылки 
 «Сказка про темноту» на официальном сайте кинокомпании «Коктебель»
  
 Отзывы кинокритиков на сайте seance.ru

Фильмы-драмы России
Фильмы Николая Хомерики
Фильмы о милиционерах
Фильмы России 2009 года